Oleftal steht für:

 Naturschutzgebiet Oleftal, Naturschutzgebiet in der Gemeinde Hellenthal, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Naturschutzgebiet Ölfetal, Naturschutzgebiet in Medebach, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Hänge und Seitentäler des Oleftals zwischen Gemünd und Schleiden, Naturschutzgebiet in der Stadt Schleiden, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen